Heaven and Hell (banda)
 Heaven and Hell (ensaio)
 Heaven and Hell (álbum de Black Sabbath)
 Heaven and Hell (álbum de Vangelis)
 "Heaven and Hell" (canção de C.C. Catch)

Outros
 Heaven & Hell (álbum de Ava Max)

Ver também
 Céu e Inferno